Анато́лий Попо́в:
 Попов, Анатолий Александрович (1960) — российский политик.
 Попов, Анатолий Анатольевич (род. 1944) — советский и российский химик.
 Попов, Анатолий Архипович (1925—1958) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 
 Попов, Анатолий Геннадьевич (род. 1948) — российский политический деятель.
 Попов, Анатолий Дмитриевич (1926—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Попов, Анатолий Илларионович (1940—2017) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Попов, Анатолий Иванович (род. 1948) — украинский биохимик.